Stora Öretjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Öretjärn (Bollebygds socken, Västergötland, 639754-130824), sjö i Bollebygds kommun, 
Stora Öretjärn (Bollebygds socken, Västergötland, 640196-131532), sjö i Bollebygds kommun, 
Stora Öretjärn, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (18,4 ha)

Se även
Öretjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn